Talmon steht für:
 Name einer in der Bibel erwähnten Person, siehe Liste biblischer Personen/T
 Name einer israelischen Siedlung im Westjordanland, siehe Mateh Benjamin

Talmon ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Talmon Groß (1882–1945), Gewerkschafter, Gemeinderat, SPD-Mitglied und Opfer des NS-Regimes
 Jacob Talmon (1916–1980), israelischer Historiker
 Shemaryahu Talmon (1920–2010), israelischer Bibelwissenschaftler
 Stefan Talmon (* 1965), deutsch-britischer Völkerrechtler